Minna Canthin katu peut désigner les rues suivantes dans différentes villes:

Minna Canthin katu à Helsinki
Minna Canthin katu à Jyväskylä
Minna Canthin katu à Kuopio
Minna Canthin katu à Tampere